Tsankov (en bulgare : Цанков) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Tsanko ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alexandre Tsankov (1879–1959), homme politique bulgare ;
  (1912–1994), joueur de tennis bulgare ;
 Dragan Tsankov (1828–1911), journaliste et homme politique bulgare ;
  (né en 1984), footballeur bulgare ;
  (né en 1995), footballeur bulgare ;
  (né en 1984), footballeur bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare